Ла Репреса има више значења:

 Ла Репреса (Хуарез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Репреса (Чикоасен), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Репреса (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Репреса (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Репреса (Сантијаго Нилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Репреса (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Репреса (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Репреса (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Репреса (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Репреса (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Репреса (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Репреса (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Репреса (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику